Bílsko je:

 Bílsko (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Bílsko (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Bílsko u Hořic – obec v okrese Jičín
 Bílsko (Údrnice) – část obce Údrnice v okrese Jičín

 Bílsko (Polsko) – bývalé město na Těšínsku, dnes část polského Bílska-Bělé

Externí odkazy